Empain est un nom propre utilisé comme patronyme et toponyme.

Patronyme 
Empain est le nom d'une famille d'industriels belges. Ses représentants les plus connus sont :
 le baron Louis François Joseph Empain (1862-1935), dit 'François Empain', financier et homme politique belge, frère cadet d'Edouard Louis. Il aura trois filles et un fils, Édouard-François Empain.
 le baron Édouard Louis Joseph Empain (1852-1929), général et industriel belge, créateur de l'Héliopolis cairote et du métro parisien. Ses enfants :
 le baron Louis Empain (1908-1976), fondateur de Pro Juventute et investisseur au Canada.
 le baron Jean Empain (1902-1946). Épouse en premières noces Christiane Rimoz de La Rochette de laquelle union sont nées deux filles, Jeanne et Huguette. Épouse en deuxièmes noces Rozell Rowland dont naît en 1937 un fils Édouard-Jean. Rozell Rowland épouse en deuxièmes noces le baron Édouard-François Empain, fils de Louis François Joseph Empain, et cousin de Jean Empain.
le baron Édouard-Jean Empain (1937-2018), dit Wado, industriel belge et fils de Jean Empain, victime en 1978 d'un enlèvement (Affaire Empain). Il épouse Silvana Betuzzi dont il a 3 enfants : Patricia Empain, Christine Empain et Jean François Empain.

Lieux et édifices 
Divers lieux et édifices portent le nom d'un des membres de la dynastie Empain (cf. supra)
 Kindu Port-Empain, ancien nom de la ville de Kindu en République démocratique du Congo.
 Villa Empain, édifice art déco majeur, avenue Franklin Roosvelt à Bruxelles, construit par Louis Empain.
 L'Hôtel Empain en bordure du parc royal de Bruxelles, aujourd'hui De Warande, acquis en 1907, par François Empain, aménagé à très grands frais, revendu en 1985.
 Hôtel de Knuyt de Vosmaer, 33 rue du Congrès à Bruxelles, siège de la banque Empain dès 1881. Agrandi et transformé à diverses reprises.
 Château Empain, construit dans le parc d'Enghien en 1913 à l'initiative du baron François Empain. Revendu à la commune d'Enghien en 1986.
 Château Empain à  Bouffemont, (Val-d'Oise), propriété de Louis-François Empain.
 Château Empain Le Celly à Lavacherie, commune de Sainte-Ode.
 Domaine Empain à Ottignies 27ha dont le site Pro Juventute revendu en 1971.
 Home Empain, Institut Sainte Ode à Lavacherie, de la fondation Pro Juventute.
 Home Edouard Empain à Auderghem, (Bruxelles), accueil pour jeunes de 16 à 20 ans.
 Pouponnière Empain à Woluwe, internat pour enfant de 0 à 3 ans.
 Château Empain à Profondeville.

Toponymie 
 Port-Empain (Kindu )
 Avenue Général Baron Empain à Woluwe-Saint-Pierre, commune de Bruxelles.
 Avenue Baron Empain, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, (Québec).
 Avenue Baron Empain, Héliopolis, (Égypte).

Autres 
 Groupe Empain, groupe industriel

Notes et références 
 Yvon Toussaint. Les barons Empain, , Éd. Fayard, 480 pp. 1996.